

Architettura
 Villino Lampredi – palazzo in stile Liberty a Firenze, situato in via Giano Della Bella al numero 13
 Villino Lampredi – palazzo in stile Liberty a Firenze, situato in via Giano Della Bella al numero 9

Persone
 Aldo Lampredi – partigiano, politico ed ebanista italiano
 Aurelio Lampredi – ingegnere italiano
 Giampaolo Lampredi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Maria Lampredi – letterato ed etruscologo italiano